Jean-Louis Rosoor (1816-1870) souvent mentionné comme Louis Rosoor, organiste et chef de chœur ;
 Louis Rosoor (1850-1918), organiste et chef de chœur (fils de Jean-Louis Rosoor);
 Louis Rosoor (1883-1969), violoncelliste français (petit-fils de Jean-Louis Rosoor).